Puerto Rico deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1948 i London og har siden deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Nationen deltog første gang i vinterlegene i 1984 i Sarajevo og deltog i de næste fire vinterlege, men har ikke deltatget siden 1998 i Nagano.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Puerto Ricos OL-statistik  på Sports-reference.com

Puerto Rico ved sommer-OL
Puerto Rico ved vinter-OL
OL